Улоф Хаммарстен (; 21 августа 1841, Норрчёпинг — 21 сентября 1932, Уппсала) — шведский врач-, , профессор, доктор медицины (1869). Ректор Уппсальского университета (1901—1904).

Биография 
Сын судовладельца.
Изучал медицину в Уппсальском университете, в 1866 г. стал бакалавром медицины, в 1869 году защитил докторскую степень. В 1873 году — доцент медицинской и физиологической химии университета, профессор медицины в 1877—1883 ​​гг., профессор медицинской и физиологической химии в Упсальском университете в 1883—1906 гг., почетный доктор философии в Уппсале в 1893 г., проректор в 1893—1901 гг.

В 1878 г. стал членом Шведского научного общества в Уппсале, Шведской королевской академии наук в 1881 г., почетным членом Шведской медицинской ассоциации в 1894 г., членом Физиографического общества в Лунде в 1906 г. и членом Шведской медицинской ассоциации. В 1907 г. был принят в Королевское шведское научное общество в Гётеборге. Член Леопольдины с 1919 г.

Улоф Хаммарстен был членом Нобелевского комитета по химии с 1905 по 1926 год. Сам он был номинирован на Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1907 г. и на Нобелевскую премию по химии в 1927 году.

Хаммарстен опубликовал ряд эссе, в основном, на шведском и немецком языках, на различные темы медицины, физиологии и биохимии. Особого внимания заслуживают его учебники, вышедшие во многих изданиях и на разных языках.

Похоронен на Старом кладбище Уппсалы.

Примечания

Ссылки 
 Olof Hammarsten
 Olof Hammarsten

Члены Шведской королевской академии наук
Преподаватели Уппсальского университета
Выпускники Уппсальского университета
Ректоры Уппсальского университета
Доктора медицины
Номинанты Нобелевской премии
Авторы учебников
Номинанты Нобелевской премии
Члены Леопольдины
Почётные доктора Университета Осло
Похороненные на Старом кладбище (Уппсала)